Els dies 17, 18 i 19 de desembre de 2008 el Departament de Filologia Catalana i l'Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús de la Universitat Rovira i Virgili van organitzar, a Tarragona, la Tercera edició del Col·loqui Internacional «La Lingüística de Pompeu Fabra» amb la finalitat d'aplegar estudiosos de la figura i l'obra de Pompeu Fabra i Poch. Durant els tres dies que va tenir lloc es van presentar quaranta-quatre ponències i comunicacions tant d'especialistes de reconegut prestigi com lingüistes menys coneguts que van aportar noves perspectives metodològiques i un perfil més tècnic. L'objectiu central d'aquest col·loqui fou fer un estudi crític, acadèmicament solvent, que defugís de plantejaments hagiogràfics i que projectés una anàlisi rigorosa de la normativa de la llengua catalana —amb una mirada sociolingüística per poder inserir la norma en la societat—. La norma que pren un sentit en el procés global d'estandardització de la llengua catalana i esdevé un procés de gran transcendència en el marc global de la normalització lingüística.

El col·loqui va constar de sis ponències de destacats especialistes i una taula rodona dedicada a la qualitat lingüística en els mitjans de comunicació. Joan Julia-Muné (Universitat de Lleida) va parlar de la fonamentació ortològica de Fabra i les aplicacions de Coromines; Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili) va abordar el tema de l'acció d'Antoni Rovira i Virgili en la implantació social del fabrisme Diegu Corràine (Ufitziu de sa Limba Sarda) va disseccionar les característiques i la història del procés de codificació de la llengua sarda comuna; Sebastià Bonet (Universitat de Barcelona) va tractar del parer de Fabra en relació amb els adverbis en -ment; Kálmán Faluba (Universitat Eötrös Loránd de Budapest) es va ocupar del tema, sempre espinós, de les relacions entre els geosinònims i la llengua normativa; Joaquim Rafel (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans) ens va obsequiar amb tot en seguit de consideracions sobre l'obra lexicogràfica de Fabra i les tendències de la lexicografia actual, finalment, Claus Pusch (Universitat Albert Ludwig de Friburg de Brisgòvia) va oferir reflexions molt interessants sobre la fixació de les normes ortogràfiques en les llengües minoritàries.

Vet aquí totes les comunicacions extretes de la taula de Fabra, encara. Actes del III Col·loqui Internacional «La Lingüística de Pompeu Fabra»

ASPECTES HISTÒRICS I SOCIALS

El progrés de la llengua, per Antoni Arnal i Bella

L'empremta de Fabra i les Normes ortogràfiques a La Veu de Catalunya (1910-1917), per Clara Barnada

Fabra i la tradició de la llengua comuna: la construcció d'un discurs, per Josep M. Bernal

Sobre la qualitat lingüística dels mitjans de comunicació, per Oriol Camps

«Aclariments lingüístics”, una secció de Tele/Estel (1966-1970) dedicada a la divulgació de la normativa fabriana, per Daniel Casals i Neus Faura

Fabra i Coromines n'estarien orgullosos, per Jaume Corbera Pou

El codi gramatical de Fabra i la praxi dels escriptors. A propòsit de Puig i Ferreter, per Maite Domingo i Jordi Ginebra

La implantació social del fabrisme: l'acció d'Antoni Rovira i Virgili, per Jordi Ginebra

La difusió del fabrisme a l'Alt Camp i la Conca de Barberà a través de la premsa del primer terç del segle xx, per Silvia Güell Segarra i Roser Llagostera Espelt

Dos codis per al català: l'IEC i l'ALC. Anàlisi de la seva difusió en el món escolar (1913-1939), per Narcis Iglésias

Pompeu Fabra i els descastellanitzants. Una contradicció aparent, per Lluís Marquet

El model lingüístic dels mitjans de comunicació. Quatre factors, per Toni Molla

«Donar gat per llebre»: les estratègies argumentatives en l'obra política de Joan Fuster, per Enric Portalés

Les obres didàctiques de Fabra a l'Editorial Barcino, per Albert Rico Busquets

La influència de Pompeu Fabra i Antoni Rovira i Virgili en la consolidació d'una cultura catalana: les revistes Cenacle i Ciutat, per M. Carmen Riu de Martín

La difusió del fabrisme al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta a través de la premsa local (1927-1936), per Xavier Rull

Les ressenyes de les primeres obres de Fabra aparegudes a la premsa (1891-1918), per Xavier Rull

Una reflexió sobre el primer antinormisme, per Magí Sunyer

Carles Riba i Pompeu Fabra, per Isabel Turull i Crexells

ASPECTES GRAMATICALS: DESCRIPCIÓ I CODIFICACIÓ

La normativització del català de l'Alguer (1992-2008), per Joan Armangué i Luca Scala

Problemes de codificació de l'alguerès, per Andreu Bosch i Rodoreda

La construcció lo + que amb valor abstractiu en el Tirant lo Blanch en contrast amb la normativa fabriana, per Eduard Baile López

Fabra i els adverbis en -ment, per Sebastia Bonet

«L'a castillan est un a legerement assourdil... Le catalan admet deux an (Fabra, 1897, p. 8). La vocal baixa del català central i de l'espanyol septentrional en entrevistes radiofoniques, per Josefina Carrera Sabaté

L'ús de les preposicions per i per a en les definicions de la primera edició del DGLC, per Joan Costa Carreras

La Gramàtica catalana (1956), de Pompeu Fabra, davant la possibilitat de qui subjecte o complement directe en oracions relatives, per Joan Costa Carreras

L'ortoèpia fabriana a partir de les Converses filològiques, per Imma Creus

La fonamentació ortològica de Fabra i les aplicacions de Coromines, per Joan Julià-Muné

Verbs pronominals inherents: descripció i representació lexicogràfica, per Mercè Lorente Casafont

Les propostes per a l'estàndard oral valencià de l'IEC i de l'AVL, per Josep-Àngel Mas Castells

La e tònica del català davant <I>, per Mònica Montserrat i David Paloma

Circumstancials o connectors? La proposta de Fabra (1956), per Abelard Saragossà

ASPECTES LEXICOGRÀFICS

Elements d'anàlisi entre el Diccionari ortogràfic (1931), de Pompeu Fabra, i el Vocabulari ortogràfic valencià (1933), de Carles Salvador, per Angela Buj Alfara

Neologia aplicada a l'actualització lexicogràfica: els neologismes de BOBNEO al DIEC2, per Alba Coll Pérez i M. Teresa Cabré Castellví

Normativa i geosinònims, per Kálmán Faluba

Inclusió d'afixos en el DGLC: una novetat lexicogràfica a principis del , per Francesc Feliu i Olga Fullana

Observacions sobre el Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra i la normalització del llenguatge botànic català, per Ramon Marrugat Cuyàs

Fonaments per al seguiment de la terminologia normalitzada en llengua catalana, per M. Amor Montané March i M. Teresa Cabré Castellví

El Diccionari ortogràfic abreujat de Pompeu Fabra: característiques i novetats, per Joan Puig Malet

Amb f de (Pompeu) Fabra: els elements extrínsecs en adjectius i adverbis, per Joan Rebugliato Nadal

L'obra lexicogràfica de Fabra i les tendències de la lexicografia actual, per Joaquim Rafel i Fontanals

CODIFICACIÓ D'ALTRES LLENGÜES

De les Normes ortografiques a l'occitan larg. La codificació de l'aranès davant de l'estandardització de l'occità general, per Aitor Carrera i Baiget

La llengua sarda comuna. Característiques i història d'un procés, per Diegu Corràine

Pompeu Fabra i Fransez Kervella: dos científics, dos lingüistes, per Immaculada Fabregas i Alegret

Referències 

Colloqui Internacional La linguistica, 03